Лод (івр. לוֹד, араб. اَلْلُدّْ; також згадується як Лідда́ та Георгіо́поль) — місто в Ізраїлі
 Лод () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Робін Лод (, 17 квітня 1993, Гельсінкі) — фінський футболіст, півзахисник клубу «Панатінаїкос».
 Вільям Лод (англ. William Laud; 7 жовтня 1573 — 10 січня 1645) — церквоний та державний діяч Англійського королівства.